

Села:
 Лісники — Київська область, Обухівський район
 Лісники — Тернопільська область, Бережанська міська рада

Інше:
 Лісники — заказник на південних околицях Києва
 Лісники — пасажирська зупинна платформа Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці
 Лісники — спостережна станція астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Села:
 Лісники — , Вілейський район
 Лісники — , Логойський район